Slag bij Jemmingen (1533), deel van de Gelderse Vete
Slag bij Jemmingen (1568), deel van de Tachtigjarige Oorlog